Mala sela je ime več krajev v Sloveniji:

 Mala sela, Črnomelj
 Mala sela, Litija